Název Schönau může označovat

Sídlo v Německu

 Schönau am Königssee, obec v obvodu Horní Bavorsko, v okrese Berchtesgadensko,
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen, obec v Horní Lužici v zemském okrese Zhořelec,
 Schönau im Schwarzwald, město v okrese Lörrach ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko,
 Großschönau, obec v Horní Lužici v zemském okrese Zhořelec,

Sídlo v Rakousku

 Schönau an der Triesting, obec v okrese Baden, ve spolkové zemi Dolní Rakousy,
 Großschönau, městys v okrese Gmünd ve spolkové zemi Dolní Rakousy,

Německý název českých sídel

 Schönau, česky Činov – téměř zaniklá ves, část nově ustavené obce Doupovské Hradiště v okrese Karlovy Vary,
 Schönau, česky Krásensko – obec v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji,
 Schönau, česky Křenov – malá ves, část města Dubá v okrese Česká Lípa,
 Schönau, česky Loučky – malá ves, část města Verneřice v okrese Děčín,

 Schönau, česky Pěkná (dříve Šenava) – malá ves, část obce Nová Pec v okrese Prachatice,
 Schönau, česky Sněžná (dříve Šenava) – malá ves, část města Kraslice v okrese Sokolov,
 Schönau, česky Šanov – obec v okrese Rakovník ve Středočeském kraji,
 Schönau, česky Šanov – obec v okrese Zlín, ve východní části Zlínského kraje,
 Schönau, česky Šanov – obec v okrese Znojmo, v Jihomoravském kraji,
 Schönau, česky Šanov – malá ves, část obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí,
 Schönau, česky Šonov – obec u Broumova, v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji,
 Schönau, česky Šonov u Nového Města nad Metují – část obce Provdov-Šonov v okrese Náchod,
 Schönau bei Neutitschein, česky Šenov u Nového Jičína – obec v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji,
 Groß-Schönau, česky Velký Šenov – město v západní části Šluknovského výběžku,
 Klein Schönau, česky Malý Šenov – část města Velký Šenov,

 Stein-Schönau, česky Kamenický Šenov – město v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji,
 Teplitz-Schönau, česky Teplice-Šanov – dřívější název pro Teplice, lázeňské město v Ústeckém kraji,

Německý název polských sídel

 Schönau an der Katzbach, polsky Świerzawa – město v okrese Złotoryja v Dolnoslezském vojvodství,

 Schönau bei Landeck (zkráceně Schönau), polsky Orłowiec – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství,
 Schönau bei Mittelwalde, polsky Smreczyna – obec v okrese Kladsko v Dolnoslezském vojvodství,
 Kleinschönau, polsky Sieniawka – část města Bogatynia v Dolnoslezském vojvodství,

Německý název slovenských sídel

 Schönau, slovensky Šuňava – obec v popradském okrese Prešovského kraje,
 Schönau, slovensky Šajnava – předchůdce dnešní obce Štefanová v Bratislavském kraji v západním Slovensku,

Příjmení

 Alžběta ze Schönau (1129–1165) – německá řeholnice a mystička,
 Ekbert ze Schönau (?–1184) – spisovatel a opat benediktinského kláštera,

Jiné

 Schönau (zámek) – zámek v Rakousku v obci Schönau an der Triesting,
 Cisterciácký klášter Schönau

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německé názvy sídel v Česku